Pasirhuni (Cimaung), een plaats in Indonesië
Pasirhuni (Ciawi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing